Ploner ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Ploner (* 1969), italienischer Journalist und Politiker aus Südtirol
 Alexander Ploner (* 1978), italienischer Skiläufer aus Südtirol
 Andreas Ploner (* 1993), österreichischer Snookerspieler
 Franz Ploner (* 1954), italienischer Arzt und Politiker aus Südtirol
 Giuseppe Ploner (* 1959), italienischer Skilangläufer
 Jean-Georges Ploner (* 1956), französischer Unternehmer, Berater, Hospitality-Experte und Autor
 Josef Eduard Ploner (1894–1955), österreichischer Lehrer, Chorleiter, Organist und Komponist
 Sabine Ploner (* 1967), österreichische Badmintonspielerin
 Sigrun Ploner (* um 1971), österreichische Badmintonspielerin

Ploner steht für:
 Sammlung Ploner, private Kunstsammlung